Frater ist
 die lateinische Bezeichnung für Bruder; in diesem Zusammenhang siehe Ordensbruder

Frater ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Frater (* 1937), britisch-australischer Schriftsteller und Journalist
 Michael Frater (* 1982), jamaikanischer Sprinter
 Rosie Frater-Taylor (* 1998/99), britische Singer-Songwriterin und Jazzgitarristin